Glyn Jones peut désigner:

  (1905-1995), nouvelliste et poète gallois ;
  (1908-1992), administrateur colonial britannique dans le Nyasaland ;
  (1931-2014), auteur et acteur sud-africain ;
 Glyn Jones (né en 1953), patineur artistique britannique ;
  (né en 1958), patineur artistique britannique, joueur de football gallois ;
 , joueur de rugby à XIII gallois.